Lisowski, puede significar:

 Aleksandra Lisowska: princesa otomana

 Aleksander Lisowski: noble polaco

 Franciszek Lisowski: obispo polaco

 Jack Lisowski: billarista inglés

 Michel Adam Lisowski: empresario franco polaco

 Reginald Lisowski: musculista estadounidense

 Stanislaw Lisowski: briólogo polaco